Treasure Island kan syfta på följande platser:

Fiji 

 Treasure Island (ö i Fiji),

Kanada 

 Treasure Island, Ontario, ö,

USA 

 Treasure Island, Florida, ort, Pinellas County, 
 Treasure Island, San Francisco, en konstgjord ö i San Francisco Bay nära Yerba Buena Island

Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar